Reprezentacja Malty na letnich igrzyskach olimpijskich po raz pierwszy wystartowała podczas igrzysk w Amsterdamie w 1928 roku. Wtedy to wystartowało 9 zawodników, była to męska drużyna w piłce wodnej.

Jak dotąd reprezentanci Malty nie zdobyli ani jednego medalu.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści letnich igrzysk olimpijskich z Malty

Złote medale 
Brak

Srebrne medale 
Brak

Brązowe medale 
Brak

Bibliografia 
 

!